Als Straßenbahn Coventry wird bezeichnet;

 Coventry Corporation Tramways, Straßenbahn in Coventry zwischen 1912 und 1940
 Coventry Very Light Rail in der Entstehung befindliches Light Rail Straßenbahnsystem der englischen Stadt Coventry